Piano
Piano (dinâmica)
O Piano - um filme

Pessoas
Renzo Piano

Localidades
 Cividate al Piano, comuna italiana da Lombardia
 Piano (Alta Córsega)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos